Into the Labyrinth – album zespołu Dead Can Dance
 Into the Labyrinth – album zespołu Saxon